Я́кушев — русская фамилия.

Известные носители 

 
 Якушев, Алексей Петрович (1914—1969) — советский волейболист и тренер.
 
 
 Якушев, Артур Юрьевич (род. 1977) — украинский футболист.
 Якушев, Борис Гаврилович (1923—1943) — Герой Советского Союза.
 Якушев, Валерий Васильевич (род. 1941) — депутат Госдумы России.
 Якушев, Василий Александрович (ум. 1881) — российский педагог и духовный писатель.
 
 
 
 Якушев, Николай Михайлович (1916—1983) — русский советский поэт.
 Якушев, Павел Петрович (1914—2002) — художник индустриального пейзажа
 Якушев, Пётр Герасимович (1919—1973) — советский конструктор стрелкового оружия.



Топоним 
 Якушев — село на Украине в Ратновском районе Волынской области.

См. также